Il doppio dell'IGA U.S. Indoor Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Nicole Arendt e Laura Golarsa erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Chanda Rubin e Brenda Schultz hanno battuto in finale 6–4, 6–3 Katrina Adams e Debbie Graham.

Teste di serie
 Chanda Rubin /  Brenda Schultz (campionesse)
 Amanda Coetzer /  Linda Wild (primo turno)
 Nicole Bradtke /  Inés Gorrochategui (semifinali)
 Amy Frazier /  Kimberly Po (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

IGA U.S. Indoor Championships 1996